Марион, Marion — имя собственное французского происхождения. Распространено в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии. Как мужское имя Марион встречается почти исключительно в США. В Германии женское имя Марион было весьма популярно в 1950-е годы, входило в десятку наиболее часто встречающихся. Начиная с 1970-х девочек там так называют всё реже.

Фамилия 
 Марион, Ален (1862—1941) — американская художница.
 Марион, Ален (1938—1998) — французский флейтист.
 Марион, Джордж — американский сценарист.
 Марион-Дюфрен, Марк Жозеф — французский мореплаватель XVIII века.
 Марион, Жан (?—1635) — французский военачальник, участник битвы за Кодак.
 Марион, Жан (1912—1967) — французский композитор.
 Марион, Жан-Люк (род. 1946) — французский философ.
 Марион, Поль (1899—1954) — французский журналист, бывший коммунист, министр пропаганды режима Виши.
 Мэрион, Фрэнсис — американский генерал.
 Фрэнсис Марион — американская писательница и сценарист.

Имя 
 Бартоли, Марион — французская теннисистка.
 Котийяр, Марион — французская актриса.
 Харрис, Мэрион - американская певица
 Дюмерсан, Теофиль Марион - французский драматург,нумизмат и археолог

Псевдоним 
 Фрэнсис Марион (настоящее имя Марион Бенсон Оуэнс; 1888—1973) — американская журналистка и писательница, а также одна из наиболее известных женщин-сценаристов XX века.

География 
 Марион (Айова) — город в штате Айова, США.
 Марион (Алабама) — город в штате Алабама, США.
 Марион (Арканзас) — город в штате Арканзас, США.
 Марион (Виргиния) — город в штате Виргиния, США.
 Марион (Иллинойс) — город в штате Иллинойс, США.
 Марион (Индиана) — город в штате Индиана, США.
 Марион (Канзас) — город в штате Канзас, США.
 Марион (Кентукки) — город в штате Кентукки, США.
 Марион (Огайо) — город в штате Огайо, США.
  — тауншип в штате Огайо, США.
 Марион (Северная Каролина) — город в штате Северная Каролина, США.
 Марион (Южная Каролина) — город в штате Южная Каролина, США.
 Марион (Кипр) — город-государство античного Кипра.
 
 Марион-Айленд — остров в архипелаге Принс-Эдуард.

Прочее 
 Marion Power Shovel (англ.) — американская компания по производству экскаваторов.
 Марион (группа) — музыкальная группа, играющая в стиле инди-рок.
 (506) Марион — астероид, открытый в 1903 году.
 Marion (Iowa) (метеорит)
 Марион (тюрьма) — американская тюрьма среднего уровня безопасности в штате Иллинойс.

См. также